Klein-Nizza oder Klein Nizza bezeichnet:

 eine Teich- und Blumenlandschaft entlang der Befestigung des Würzburger Hofgartens; siehe Ringpark
 als französisch Petit Nice
 einen Beinamen der Kleinstadt Nyons
 eine Küstenabschnitt von Saint-Pol-de-Léon
 einen Campingplatz bei der Wanderdüne Dune du Pilat
 als Klein-Nizza von Freiburg die Stadt Herdern (Freiburg im Breisgau)
 eine Performance von Thomas Mehrlaender
 als „Kleines Nizza“ des Périgord die Gemeinde La Roque-Gageac
Siehe auch:
 Nizza des Nordens